Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в () — российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.

Биография

Ранние годы 
Начал заниматься футболом в 5-летнем возрасте в местной секции смоленского «Днепра»; первый тренер — Сергей Николаевич Пучков. По настоянию отца в 11 лет перебрался в тольяттинскую Академию имени Юрия Коноплёва. Через три года перешёл в московский «Локомотив», но из-за частых травм не смог закрепиться в команде и оказался в другой столичной школе — ФК «Чертаново». Начинал играть на позиции центрального нападающего, но из-за невысокого роста постепенно переквалифицировался во флангового нападающего и крайнего полузащитника.

29 июля 2016 года сыграл дебютный матч за «Чертаново» в первенстве ПФЛ против «Калуги», а 18 августа забил первый гол на профессиональном уровне, отличившись в матче против «Энергомаша». В своём первом сезоне сыграл 22 матча и забил 7 мячей. В сезоне 2017/18 забил уже 9 мячей в 25 матчах и помог команде выиграть первенство ПФЛ (зона «Запад») и выйти в Футбольную национальную лигу. В осенней части первенства ФНЛ 2018/2019 забил 11 мячей, являясь вторым бомбардиром турнира.

«Спартак» (Москва) 

4 января 2019 года Глушенков вместе со своим одноклубником Наилем Умяровым официально перешли в московский «Спартак». 11 марта 2019 года дебютировал за фарм-клуб «Спартак-2» в матче первенства ФНЛ против петербургского «Зенита-2» (1:1), выйдя в стартовом составе и на 51-й минуте забил свой первый мяч за команду. 17 марта 2019 года дебютировал за основной состав «Спартака» в матче РПЛ против «Зенита» (1:1), выйдя на замену на 73-й минуте вместо Александра Ташаева.

Аренда в «Химки» 
2 февраля 2021 года перешёл на правах аренды в «Химки», арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21. Дебютировал за «Химки» 19 марта 2021 года в гостевом матче 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (3:1). 24 апреля 2021 года в гостевом матче 27-го тура против московского «Динамо» (1:0) на 63-й минуте вышел вместо Ильи Кухарчука, а на 91-й минуте матча забил единственный мяч и принёс своей команде победу, также был признан лучшим игроком этого матча. Всего за «Химки» провёл 6 матчей и забил 2 мяча, после окончания арендного соглашения вернулся в «Спартак».

«Крылья Советов» 
21 февраля 2020 года перешёл на правах аренды в самарские «Крылья Советов», арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Дебютировал за «Крылья Советов» 28 февраля 2020 года в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:1), в этом матче вышел на замену на 83-й минуте вместо Антона Зиньковского. 19 июня 2020 года в домашнем матче 23-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:4) на 88-й минуте матча с передачи Александра Гацкана забил свой первый мяч за «Крылья Советов» и в чемпионате России. 26 июня 2020 года вышел в стартовом составе и провёл весь гостевой матч 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2) и на 44-й минуте с передачи Антона Зиньковского забил мяч. 30 июня 2020 года в гостевом матче 25-го тура против московского «Локомотива» (1:1) вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч и на 14-й минуте сделал голевую передачу на Деяна Радонича, также был признан «Матч ТВ» лучшим игроком этого матча. 31 июля 2020 года покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока арендного соглашения и вернулся в «Спартак». Всего за самарский клуб провёл 10 матчей и забил 3 мяча.

23 июля 2021 года продлил контракт со «Спартаком» до 31 мая 2024 года и снова был арендован «Крыльями Советов», арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. В сезоне 2021/22 провёл 29 матчей и забил семь мячей. 25 июня 2022 года «Крылья Советов» выкупили Глушенкова у «Спартака» и подписали с ним трёхлетний контракт. 16 июля 2022 в матче 1-го тура чемпионата России сделал дубль в ворота «Оренбурга» (4:2), отличившись на 54-й и 73-й минутах.

«Локомотив» (Москва) 
В декабре 2022 года подписал контракт на 4 года с выплатой «Крыльям» суммы отступных порядка 200 миллионов рублей.

Карьера в сборной 

С 2017 года вызывался в юношеские российские сборные различных возрастов.

В марте 2019 года был впервые вызван в молодёжную сборную России. 22 марта дебютировал за «молодёжку» в товарищеской игре против сборной Швеции (до 21) (2:0). 15 октября 2019 года забил первый гол в отборочной игре Чемпионата Европы 2021 против сборной Эстонии (до 21) (5:0).

24 сентября 2022 года дебютировал за национальную сборную России в товарищеском матче со сборной Киргизии.

Личная жизнь 
Отец — Глушенков Александр Анатольевич (1971 г. р.), бывший футболист, защитник. Известен по выступлениям за смоленский «Кристалл», ФК «Смоленск» и брянское «Динамо». По состоянию на май 2021 — администратор «Смоленска».

Максим Глушенков активно участвует в проведении мастер-классов для юных футболистов в родном Смоленске.

Достижения

Клубные 
«Чертаново»
 Победитель Первенства ПФЛ: 2017/18 (зона «Запад»)

Статистика

Клубная

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Российского Футбольного Союза (РФС) 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Чертаново»
Игроки ФК «Чертаново-2»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Локомотив» Москва